Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der Kanadischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Kanada bestritt das erste offizielle Test Match am 31. Januar 1932 gegen Japan.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1932–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 Rugby Canada (englisch, französisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net
 Spiele der kanadischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Kanada)
Kanada